Бекназаров — фамилия. Женская форма: Бекназарова. 

 Известные носители
 Бекназаров, Азимбек Анаркулович (род. 1956) — киргизский государственный деятель.
 Бекназаров, Бектас Абдыханович (род. 1956) — председатель верховного суда Казахстана (2011—2013), депутат сената парламента Казахстана (с 2014).
 Бекназаров, Нурлан Кудиярович (род. 1964) — депутат сената парламента Казахстана (с 2018).

 Женский вариант
 Бекназарова, Алла Александровна (род. 1984) — украинская фигуристка.
 Бекназарова, Робия (1921—1957) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Бек-Назаров